Il doppio degli Internazionali Femminili di Palermo 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Silvia Farina e Barbara Schett erano le detentrici del titolo, ma solo la Schett ha partecipato in coppia con Patty Schnyder.

La Schett e la Schnyder hanno perso in finale 6–4, 6–2 contro Pavlina Stoyanova e Elena Wagner.

Teste di serie
 Barbara Schett /  Patty Schnyder (finale)
 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (quarti di finale)
 Radka Bobková /  Caroline Schneider (primo turno)
 Pavlina Stoyanova /  Elena Wagner (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali Femminili di Palermo 1998